Mordhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Mordhorst (1866–1951), deutscher Geistlicher, Bischof von Holstein 
 Eckard Mordhorst (1946–2009), deutscher Polizist
 Maximilian Mordhorst (* 1996), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Franz Morthorst (1894–1970), deutscher Geistlicher